Марина Сергеевна Лизоркина () — российская певица и художница. Бывшая солистка группы Serebro.

Биография 

Родилась в Москве. В возрасте трёх лет переехала с родителями в Крым. С 6 до 10 лет училась в Судакской детской музыкальной школе. Позже вернулась в Москву. Пела в хоре им. Струве. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В 16 лет поступила в Институт современного искусства (ИСИ) на эстрадный факультет. Выпускница Эстрадно-джазовой академии, солистка группы «Формула», исполнительница вокальных партий Виолетты в саундтреке к телесериалу «Обречённая стать звездой». Участвовала в других музыкальных проектах. Записала совместный сингл с группой «Братья наличные», а также собственный сингл «Стоп», попавший в лидирующие позиции в чартах R’n’B и хип-хоп. В период с 1999 по 2004 год писала песни для различных поп-исполнителей. Также записывала бэк-вокал к некоторым из них, например, к песням, написанным для Инны Маликовой.

Участие в группе «Серебро» 
В 2006 году подписала контракт с продюсерским центром Максима Фадеева для участия в группе Serebro, в составе которой заняла 3-е место на международном конкурсе «Евровидение-2007». 25 апреля 2009 года группа Serebro выпустила дебютный альбом «ОпиумRoz», в поддержку которого состоялся масштабный концерт на Поклонной Горе. В июне 2009 года Лизоркина покинула коллектив, чтобы заняться карьерой художника.

Карьера художника 

В марте 2009 года продюсерский центр Максима Фадеева, организовал выставку-презентацию Лизоркиной «Сансара», на которой был представлен ряд картин, написанных в стиле сюрреализм.

19 ноября 2009 года в Москве состоялась вторая персональная выставка Лизоркиной. Выставка «Всё зависит от VAS» получила своё название в честь социальной серии картин, представленных на выставке. Деньги от реализации шести картин этой серии ушли на благотворительность в различные благотворительные организации.

17 марта 2011 года состоялась третья персональная выставка Лизоркиной, на которой представлена серию своих новых работ под названием «Blossom». На выставке были представлены картины с элементами из высушенных лепестков цветов.

Разработала собственную уникальную «лепестковую» технику создания инсталляционных картин, меняющих цвет в зависимости от ракурса зрения.

С 21 апреля 2022 года по 11 мая 2022 в года галерее современного искусства «Вместе» стартовала новая выставка, а скорее даже арт-инсталляция «Мысль как искусство» художника Марины Лизоркиной.

Марина разработала собственную «лепестковую» технику создания картин, меняющих цвет и изображение в зависимости от ракурса.

В результате статичная картина превращается в перформанс с меняющимися образами — под изображение задействованы сразу три плоскости!

Проект «Мысль как искусство» иллюстрирует известные философские изречения, мудрости разных народов на языках оригинала. πάντα ρεῖ καὶ οὐδὲν μένει …так на греческом языке выглядит фраза «Все течет, все меняется».

Дискография

Альбом 

 2006 — Обреченная стать звездой

Синглы 
 Сольно
 Стоп
 Анализируй это (при уч. Братья Наличные)
 В составе группы Формула
 На полчаса
 Лето
 Пароход
 Амстердам
 В составе группы Serebro

 Song#1/Песня №1
 Дыши
 Опиум
 Скажи, не молчи
 Dirty Kiss/Грязный поцелуй
 Whats your problem/В чём твоя проблема
 Why/Почему
 Sound Sleep/Здоровый сон
 Never be good/Никогда не будь хорошим
 Under pressure/Под давлением

Альбом 
 2009 — ОпиумRoz

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия кино и ТВ — Марина Лизоркина
 Радио «Маяк» — Игра "Умом Россию". Гость: певица и художник, экс-солистка группы "Серебро" Марина Лизоркина
 Trend.az — Откровения художницы, экс-солистки группы «Серебро» Марины Лизоркиной Trend life (фотосессия)
 Папарацци — новое воплощение экс-солистки «Серебра» Марины Лизоркиной
 Папарацци — Презентация проекта художника Марины Лизоркиной «Блоссом»
 Moscow live — Открытие выставки Марины Лизоркиной «Блоссом»
 StarsLife — Friendly Friday Марины Лизоркиной
 Cosmopolitan — Звёзды поздравили ветеранов
 7 дней.ru — Марине Лизоркиной бросил вызов ночной гонщик
 «Мысль как искусство» — Выставка Марины

Музыканты Serebro
Художники России